Lasa eller Lhasa kan syfta på:

Lasa (gudinna) – en etruskisk gudinna över gravar i etruskisk mytologi

Geografi

Frankrike 
3 Lasse, Pyrénées-Atlantiques, kommun,

Italien 
4 Lasa, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Kina 
5 Lhasa Shi (prefektur i Kina), Tibet, 
6 Lhasa, provinshuvudstad, Tibet, 
7 Lhasa Chengguanqu, härad, Tibet, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar